Termenul „Concord” se poate referi la:

Denumiri geografice

Australia 
 Concord, New South Wales, suburbie în Sydney

Canada 
 Concord, Ontario

Noua Zealandă 
 Concord, New Zealand

Marea Britanie 
 Concord, Sunderland

SUA 
 Concord, Alabama
 Concord, California
 Concord, Delaware
 Concord, Georgia
 Concord, Illinois
 Concord, Indiana
 Concord, Kentucky
 Concord, Maine
 Concord, Massachusetts
 Concord River, un râu
 Concord, Michigan
 Concord, Missouri
 Concord, New Hampshire, 
 Concord, Staten Island, New York
 Concord, North Carolina
 New Concord, Ohio
 Concord, Tennessee
 Concord, Vermont
 Concord, Virginia
 Concord, Wisconsin

Aviație 
 Concorde, un fost un avion supersonic de pasageri